Baita steht für:
 Baita, indogermanische Bezeichnung für einen Schulterumhang in der Art eines Ponchos.

 Baita (Liaoyang), den Stadtbezirk Baita (白塔区) der Stadt Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Baita (Hunnan), das Straßenviertel Baita (白塔街道) im Stadtbezirk Hunnan der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning.

Siehe auch:

Băița